Medvecká ist der Familienname folgender Personen:

 Mária Medvecká (1914–1987), slowakische Malerin
 Taťjana Medvecká (* 1953), tschechische Schauspielerin und Synchronsprecherin